Liszki est le nom de plusieurs localités polonaises :

Toponymie

 Liszki, gmina de la voïvodie de Petite-Pologne
 Liszki, village de la voïvodie de Petite-Pologne, chef-lieu de cette gmina
 Liszki, village de la voïvodie de Łódź
 Liszki, village de la voïvodie de Mazovie
 Liszki, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie